Il doppio  del Chennai Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma non parteciparono.

Eric Butorac e Rajeev Ram vinsero in finale, 6–3, 6–4, contro Jean-Claude Scherrer e Stanislas Wawrinka.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (primo turno)

 Rogier Wassen /  Lovro Zovko (quarti) 
 Scott Lipsky /  David Martin (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2009
ATP World Tour 2009